Finland, de Finse taal dan wel de Finnen
Finse (Noorwegen), een plaatsje in Hordaland (Noorwegen)
Station Finse, het station van de genoemde plaats Finse, hoogste spoorwegstation van Noord-Europa
Finsetunnel, een spoorwegtunnel ten westen van Finse